Marjan Manfreda (né le  à Bled en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2000 à l'HK Sportina Bled dans la Ligue Slovène. Trois saisons plus tard, il rejoint l'HK Slavija. Depuis 2003, il joue à l'HK Jesenice. Lors de la saison 2006-2007, il fait également une pige en Serie B italienne. En 2007-2008, il intègre l'équipe A de Jesenice qui participe à sa deuxième saison dans l'EBEL.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace dans les catégories jeunes ainsi qu'en sénior dans quelques épreuves de l'Euro Ice Hockey Challenge. En 2008, le sélectionneur Mats Waltin le sélectionne dans le groupe pour les championnats du monde. Il est remplaçant lors du tour préliminaire mais joue le dernier match du barrage de relégation contre la Slovaquie. Il inscrit un but mais son équipe s'incline 4-3 aux tirs au but. La Slovénie est reléguée en division 1 pour 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 ||HK Sportina Bled || Ligue Slovène ||17||10||7||17||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2000-2001 ||HK Sportina Bled || Interliga ||12||0||4||4||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 ||HK Sportina Bled || Ligue Slovène ||13||6||1||7||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 ||HK Slavija || Interliga||16||5||2||7||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 ||HK Slavija || Ligue Slovène||26||7||9||16||10||4||0||1||1||6 
|-
| 2002-2003 ||HK Slavija ||Ligue slovène Jr.||14||8||9||17||10||4||0||2||2||4 
|-
| 2003-2004||HK Jesenice || Interliga ||16||0||3||3||35||7||0||0||0||4 
|-
| 2003-2004 ||HK Jesenice|| Ligue Slovène ||14||1||3||4||6||4||0||1||1||0 
|-
| 2004-2005||HK Jesenice || Interliga ||25||2||4||6||30||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2004-2005 ||HK Jesenice|| Ligue Slovène ||20||4||5||9||10||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2005-2006||HK Jesenice || Interliga ||23||10||3||13||6||3||1||0||1||4 
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice|| Ligue Slovène ||22||6||5||11||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2006-2007||HK Jesenice || EBEL||18||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2006-2007||HK Jesenice || Interliga B||6||5||7||12||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice|| Ligue Slovène ||15||6||5||11||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2006-2007 ||HC Future Bolzano|| Serie A2 ||11||6||6||12||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice mladi || Ligue Slovène ||23||23||19||42||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||30||1||4||5||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 53|| 3|| 11|| 14|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||2 ||1 ||1 || 2|| 2
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 51|| 6|| 9|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 43|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 5|| 1|| 6|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 43|| 6|| 4|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || Cergy-Pontoise || Division 2 || 16|| 7|| 9|| 16|| 22|| 4|| 4|| 4||8 || 2
|-
|2013-2014 || HDD Jesenice || INL || 35|| 14|| 36|| 50|| 24 || 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || HDD Jesenice || Ligue Slovène || - || - || - || - || - || 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 28|| 8|| 25|| 33|| 6|| 8|| 1|| 8|| 9|| 2
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Ligue Slovène || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || INL || 31|| 12|| 14|| 26|| 16|| 9|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Ligue Slovène || 3|| 2|| 2|| 4|| 0|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || Alps HL || 40|| 9|| 15|| 24|| 6|| 9|| 3|| 3|| 6|| 2

Au niveau international

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques internationales

Références

Naissance en novembre 1983
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HC Bolzano
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Attaquant de hockey sur glace